Wayne steht für:

 Wayne (Vorname), männlicher Vorname
 Wayne (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Wayne State University, staatliche Universität in Detroit
 Wayne Head, Landspitze von Horseshoe Island, Antarktis
 Wayne Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Wayne Works, ehemaliger US-amerikanischer Fahrzeughersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Wayne (Alabama), im Marengo County
 Wayne (Arizona), im Maricopa County
 Wayne (Illinois), im DuPage und im Kane County
 Wayne (Indiana), im Wayne County
 Wayne (Kalifornien), im Santa Clara County
 Wayne (Kansas), im Republic County
 Wayne (Maine), im Kennebec County
 Wayne (Michigan), im Wayne County
 Wayne (Nebraska), im Wayne County
 Wayne (New Jersey), im Passaic County
 Wayne (New York), im Steuben County
 Wayne (Ohio), im Wood County
 Wayne (Oklahoma), im McClain County
 Wayne (Pennsylvania), im Delaware County
 Wayne (West Virginia), im Wayne County
 Wayne (Wisconsin), im Washington County
 Wayne (Town, Lafayette County), Town(ship) in Wisconsin
 Wayne (Town, Washington County), Town(ship) in Wisconsin
 Wayne City, Illinois
 Wayne Heights, Pennsylvania
 Wayne Junction, Pennsylvania
 Wayne Lakes Park, Ohio

Siehe auch:
 Fort Wayne, Stadt in Indiana
 Wayne Center
 Wayne County
 Wayne Creek
 Wayne Township